Daniëls ist der Familienname folgender Personen:

 Henri Wijnoldy-Daniëls (1889–1932), niederländischer Fechter
 Joop Daniëls (1931–2001), niederländischer Fußballspieler
 René Daniëls (* 1950), niederländischer Maler